En Pologne, Maliniec peut désigner :

 Maliniec, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Maliniec, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Maliniec, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale.